Meda, właściwie Mehdin Pergjeçaj (ur. 15 czerwca 1980 w Dečani) - kosowski raper.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Życie prywatne 
Ma dwóch synów (Aldiona i Lorisa) oraz córkę (Rejhanen).

Przypisy 

Urodzeni w 1980
Kosowscy raperzy
Ludzie urodzeni w Dečani
Kosowscy Albańczycy